Uṣas steht für:
 Ushas, Göttin der vedischen Mythologie

USAS steht für:
 United States Antarctic Service, siehe United States Antarctic Program
 Usas Escarpment, Geländestufe im westantarktischen Marie-Byrd-Land

Siehe auch:
 Ushas Mons (lateinisch für Berg der Uṣas), Vulkan auf der Venus

USAS